Ceratocaryum argenteum — вид однодольных трав из семейства . Эндемик Капской провинции (заповедник Де Хооп, De Hoop Nature Reserve; Южно-Африканская Республика). Пример крайне редко встречающейся мимикрии среди растений в целях распространения семян.

Описание 
Многолетнее травянистое растение, для которого характерны прутьевидные стебли. Корневища ползучие, длинные. Высота стеблей обычно до 1 м. Семя представляет собой орехообразный плод с одним семенем.

Мимикрия семян 
Семена Ceratocaryum argenteum достигают в длину около 1 см, имеют круглую форму и коричневую окраску. Они выглядят и пахнут в точности как навоз антилопы канны и антилопы бонтбока, выделяя множество летучих химических соединений, характерных для экскрементов травоядных животных. Ceratocaryum argenteum способен вырабатывать в 300 раз больше летучих химических соединений, чем другие растения из семейства Рестиевые. Химическое сходство никоим образом не связано с тем, что антилопы бонтбоки питаются данным видом: оно сформировалось в ходе эволюции Ceratocaryum argenteum, направленной на привлечение жуков-навозников. Благодаря этой мимикрии растение Ceratocaryum argenteum «обманывает» жуков-навозников вида Epirinus flagellatus, которые принимают семена за навоз, катят их на большие расстояния и закапывают в землю, способствуя, таким образом, распространению семян.

Примечания

Ссылки 
 Орехи с плохим запахом обманывают жуков-навозников
 Фекальную мимикрию впервые обнаружили у растений
 Faecal mimicry by seeds ensures dispersal by dung beetles

Рестиевые
Флора Южной Африки
Эндемики Южной Африки